Такмичење у петобоју у женској конкуренцији на 33. Европском првенству у атлетици у дворани 2015. у Прагу одржано је 6. марта у мулти-спортској 02 Арени.

Титулу освојену 2013. у Гетеборгу није одбранила Антоанет Нана Ђиму Ида  из Француске.

Земље учеснице 
Учествовало је 14 такмичарки из 10 земаља.

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2015. години 
Десет најбољих петобојки  2015. године до почетка првенства (5. марта 2015), имале су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

Такмичарке чија су имена подебљана учествале су ЕП.

Сатница

Освајачи медаља

Резултати

60 метара препоне

Скок увис

Бацање кугле

Скок удаљ

800 метара

Коначан пласман

Извори

Спољашње везе 
 Званични сајт првенства
 ЕП 2015. на сајту ЕАА
 Комплетни резултати са ЕП 2015. на сајту ЕАА

Европско првенство у атлетици у дворани 2015.
Петобој на Европском првенству у атлетици у дворани